Mścichy peut désigner en Pologne :

 Mścichy, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Mścichy, village du powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie